Митте ( — «центр») — название административных единиц в немецких городах (например, в Ганновере, Штутгарте и Бремене):
 Митте (округ Берлина) — административный округ в центре Берлина;
 Митте (район Берлина) — один из районов в берлинском округе Митте.
 Митте (округ Гамбурга) — административный округ в центре Гамбурга;